La Toussaint est une fête catholique fêtée le  novembre de chaque année.

Toussaint peut également faire référence à :

Toponymie 

 Toussaint, commune du département de la Seine-Maritime, France
 Détroit de la Toussaint, nom donné par Magellan à l'actuel détroit de Magellan
 Rivière Toussaint, affluent du réservoir Gouin (via le Lac Kamitcikamak), coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (au Nord-du-Québec) et de La Tuque (en Mauricie), au Québec, Canada.

Édifice 
 Abbaye Toussaint d'Angers
 Abbaye Toussaints de Châlons
 Église Toussaints de Rennes.

Patronyme 

 Allen Toussaint (1938-2015), musicien et chanteur américain
 Anne-Dominique Toussaint (1959-), productrice française
 Armand Toussaint (1806-1862), sculpteur français
 Auguste Toussaint (1911-1987), archiviste et historien mauricien
 Bruce Toussaint (né en 1973), journaliste français de télévision
 Cecilia Toussaint (née en 1958), actrice mexicaine
  (1813–1877), professeur de langue français, coéditeur de la 
 Edmond Toussaint (1849-1931), homme politique français
 Émile Toussaint (1872-1914), architecte d'Art nouveau
 Éric Toussaint (1954-), historien belge et président du Comité pour l'annulation de la dette du tiers monde
 Eugenio Toussaint (1954-2011), pianiste de jazz mexicain
 Fernand Toussaint (1873-1956), peintre belge ;
 François-Vincent Toussaint (1715-1772), écrivain, traducteur et encyclopédiste français
 Franz Toussaint (1879-1955), écrivain et orientaliste français
 Frédéric Toussaint (né en 1960), écrivain français
 Gaston Toussaint (1872-1946), sculpteur français
 Gustave-Charles Toussaint (1869-1938),  magistrat colonial, orientaliste, tibétologue, explorateur, poète français
 Henri Toussaint (1849-1911), graveur et peintre français
 Henry Toussaint (1847-1890), vétérinaire et médecin français
 Jean-François Toussaint (1772-1827), général de brigade
 Jean-François Toussaint (1963-), médecin français
 Jean-Philippe Toussaint (né en 1957), écrivain et réalisateur belge
 Jeanne Toussaint (1887-1976), joaillière française
 Lorraine Toussaint (née en 1960), actrice américaine
 Louis Toussaint (1905-1943), professeur et résistant français
 Louis Joseph Toussaint, dit Rossignon (1780-1871), peintre français
 Marie Toussaint (née en 1987), militante écologiste et femme politique française
 Maurice Toussaint (1882-1974), peintre et illustrateur français
 Mauricio Toussaint (né en 1960), peintre mexicain
 Michel Toussaint (1922-2007), homme politique belge
 Micheline Toussaint-Richardeau (née en 1947), femme politique belge wallonne
 Philippe Toussaint, (né en 1949) golfeur belge
 Pierre Toussaint (1766-1853), vénérable catholique d'origine haïtienne
 Raphaël Toussaint (né en 1937), artiste peintre
 René Toussaint (1920-1993), missionnaire oblat belge, évêque d'Idiofa (Congo)
 Roger Toussaint (né en 1956), président du syndicat new-yorkais des transports
 Steve Toussaint (1965-), acteur britannique
 Taïna Toussaint (1999-), chanteuse haïtienne
 Yvon Toussaint (1933-2013), journaliste et écrivain belge.

Prénom 
Toussaint est un prénom lié à la fête chrétienne du même nom, le 1er novembre. Il a pour féminin Toussainte. On le retrouve parfois latinisé en Tofsanis.
 Jean Toussaint Arrighi de Casanova (1778-1853), général de division français
 Toussaint du Breil de Pontbriand (1776-1844), officier chouan
 Toussaint Campi (1777-1832), général de division français
 Jean Barthélemy Claude Toussaint Darmagnac (1776-1855), général de division français
 Jean-Toussaint Desanti (1914-2002), philosophe français
 Toussaint-Henry-Joseph Fafchamps (1783-1868), ingénieur des mines belge
 Toussaint de Forbin-Janson ou Toussaint Forbin de Janson (1631-1713), cardinal et évêque de Beauvais
 Toussaint Guiraudet (1754-1804), économiste, littérateur et publiciste français
 Toussaint-Guillaume Picquet de la Motte dit Toussaint de La Motte-Picquet ou la Motte-Piquet (1720-1791), marin français
 Toussaint Louverture (1743-1803), dirigeant de la révolution d'Haïti
 Toussaint Rose (1611-1701), secrétaire de Mazarin puis de Louis XIV, membre de l'Académie française
 Toussaint Loua (1824-1907), statisticien français.

Titre 
 L'Enfant de la Toussaint, trilogie historique de Jean-François Nahmias
 Le Voyageur de la Toussaint, roman de Georges Simenon 
 Le Voyageur de la Toussaint, film réalisé par Jules Berry d'après le précédent en 1943
 Monsieur Toussaint, pièce de théâtre d'Édouard Glissant
 La Toussaint, œuvre littéraire de Pierre Bergounioux
 La Toussaint, film polonais de Tadeusz Konwicki
 Grande nuit de Toussaint, œuvre littéraire de Sylvie Germain
 Toussaint 66, bande dessinée parue en 2002.

Astronomie 
 (31190) Toussaint : astéroïde

Divers 
 Toussaint rouge, série d'attentats en Algérie en 1954
 Heuristique de Akl-Toussaint
 Monsieur Toussaint Louverture, maison d'édition littéraire
 Toussaint rwandaise.

Voir aussi 
Lac Toussaint, page d'homonymie
, équivalent en anglais

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien